Керам:
 Керам (мифология) () — персонаж древнегреческой мифологии, афинский герой, сын Диониса и Ариадны; от него получила имя местность Керамик.
 Керам (город) — город в Карии.
 К. В. Керам — немецкий журналист.